XXXVIII Чемпионат СССР по современному пятиборью среди мужчин проводился с 25 по 27 июня 1990 года в городе. Одновременно проходили международные соревнования, в которых вместе с советскими спортсменами принимали участие иностранные пятиборцы из 9 стран (Финляндия, Польша, Мексика, Италия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Чехословакия). Награды разыгрывались в личном и командном первенстве.

Впервые чемпионом Советского Союза стал 21-летний динамовец из Подмосковья чемпион мира среди юниоров мастер спорта СССР международного класса Эдуард Зеновка. Лидер сборной Анатолий Старостин занимал после четырёх дисциплин второе место, уступая Зеновке 129 очков, но провалил конкур и в итоге стал пятым. В командном первенстве первое место завоевала сборная команда Советского Союза (Анатолий Старостин, Эдуард Зеновка и Вахтанг Ягорашвили), набрав 16709 очков, второе место — сборная РСФСР (16129 очков), третье место — Украинская ССР (16119 очков).

Победитель и призеры чемпионата СССР. Личное первенство

 Международные соревнования. Итоговая таблица.

Литература
 
 
 Панорама спортивного года, 1990. — : «Физкультура и спорт», 1991

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 Советский спорт. — 1990. — № 148 (12967) (29 июня). — С. 1

Чемпионат СССР по современному пятиборью
Чемпионаты СССР в 1990 году
1990 год в Москве
Спорт в России в 1990 году
Июнь 1990 года